Grimshaw (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Grimshaw (schaakprobleem), een thema van schaakproblemen

Personen met de achternaam Grimshaw
Nicholas Grimshaw, een Engels architect
Liam Grimshaw, een Engels voetballer
John Atkinson Grimshaw, een Engels kunstschilder 
Charles Atkinson-Grimshaw, een Engels voetballer en atleet